Influencia puede referirse a :

En Sociología y Ciencia Política, influencia es la capacidad de ejercer poder sobre alguien.
En Arte, se habla de influencia cuando se estructura un estilo que incide en posteriores manifestaciones artísticas.
El soborno o cohecho, acto delictual que implica una suma de dinero para influenciar a que una persona actúe en una forma no consistente con sus deberes.
El imperialismo cultural, proceso en que una cultura influencia e intenta dominar a otras.
Influencia, disco de Charly García.
Influencia, banda de Heavy Metal Argentina.
Influencias, un disco tributo a varios artistas hispanos.
Influencia total electromagnética.